Beaumarchais ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de La Barre de Beaumarchais († 1757), französischer Autor
 Jean-Pierre de Beaumarchais (* 1944), französischer Literaturwissenschaftler
 Maurice Delarue Caron de Beaumarchais (1872–1932), französischer Diplomat
 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799), französischer Schriftsteller und Unternehmer

Beaumarchais bezeichnet außerdem:

 Beaumarchais oder Die Geburt des Figaro, ein deutsches Schauspiel von Friedrich Wolf aus dem Jahr 1940
 Beaumarchais – Der Unverschämte, einen französischen Historienfilm von Édouard Molinaro aus dem Jahr 1996